Demjanowka  (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Demjanowka (Amur, Dorf), Dorf in der Oblast Amur
 Demjanowka (Amur, Stationssiedlung), Stationssiedlung in der Oblast Amur
 Demjanowka (Kaliningrad), frühere Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Groß Engelau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Demjanowka (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Demjanowka (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Demjanowka (Omsk, Gorkowski), in der Oblast Omsk, Rajon Gorkowski
 Demjanowka (Omsk, Nasywajewsk), in der Oblast Omsk, Rajon Nasywajewsk